Біні́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на захід від Парижа, 105 км на північний захід від Ренна, 11 км на північний захід від Сен-Бріє.

Історія 

1-3-2016 Бінік і Етабль-сюр-Мер було об'єднано в новий муніципалітет Бінік-Етабль-сюр-Мер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1883 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3817,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Бінік 
 Бінік на сайті французького Національного інституту географії
 Бінік на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бінік на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор